Majer – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko
 Majer – imię męskie
 Majer – nazwisko

Osoby o nazwisku Majer 
 Dawid Majer (ur. 1981), polski poeta
 Henryk Majer (ur. 1963), polski piłkarz
 Janusz Majer (ur. 1946), polski alpinista, himalaista i podróżnik
 Josef Majer (1925-2013), piłkarz czeski
 Józef Majer (1808-1899), polski lekarz, przyrodnik, antropolog, encyklopedysta, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Krzysztof Majer (ur. 1976), polski filolog i tłumacz literatury anglojęzycznej
 Lovro Majer (ur. 1998], chorwacki piłkarz
 Piotr Majer (ur. 1950), polski historyk, profesor nauk humanistycznych
 Piotr Majer (ur. 1965), polski duchowny rzymskokatolicki, kanonista
 Ryszard Majer (ur. 1971), polski polityk, nauczyciel akademicki
 Stefan Majer (1929-2020), polski koszykarz
 Tomasz Majer (ur. 1971), polski aktor kabaretowy
 Wiktor Majer (ur. 1990), kirgiski piłkarz